Ewald von Kleist kan syfta på

 Ewald von Kleist (1615–1689), kurbrandenburgsk jurist och diplomat
 Ewald Joachim von Kleist (1657–1716), kurbrandenburgsk jurist och diplomat
 Ewald von Kleist (1667–1746), kurkölnsk generallöjltnant
 Ewald Georg von Kleist (1698–1768), preussisk generalmajor
 Ewald Georg von Kleist (1700–1748), tysk uppfinnare
 Ewald Christian von Kleist (1715–1759), tysk diktare och officer
 Ewald Heinrich Erdmann Bogislaff von Kleist-Wendisch Tychow (1821–1892), tysk bankordförande och godsinnehavare
 Ewald Christian Leopold von Kleist (1824–1910), tysk general
 Ewald von Kleist (1825–1877), tysk godsinnehavare och riksdagsman
 Ewald von Kleist (1881–1954), tysk generalfältmarskalk
 Ewald von Kleist-Wendisch Tychow (1882–1953), tysk godsinnehavare och jurist
 Ewald von Kleist-Schmenzin (1890–1945), tysk politiker och motståndare till nazistregimen
 Ewald-Heinrich von Kleist-Schmenzin (1922–2013), tysk officer och motståndare till nazistregimen